Носовичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Носовичи — агрогородок в Добрушском районе Гомельской области.
 Носовичи — агрогородок в Калинковичском районе Гомельской области.
 Носовичи — хутор в Вороновском районе Гродненской области.
 Носовичи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Носовичи — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Носовичи — село в Киверцовском районе Волынской области.